Persones
 Sant Rupert de Salzburg, bisbe de Salzburg, mort el 710.
 Sant Rupert de Bingen, eremita alemany mort el 732.
 Sant Robert de Molesme, fundador de l'Orde del Cister, mort el 1111.
 Sant Robert de Newminster, fundador de l'abadia de Newminster, mort el 1159.
 Sant Robert Bellarmino, Doctor de l'Església, mort el 1621.
 Sant Robert Grosseteste, franciscà anglès, bisbe de Lincoln al , venerat a l'Església d'Anglaterra.